Navnet Steen Andersen kan henvise til flere personer:

 Steen Enrico Andersen (født 1951) – dansk arkitekt og tidligere dansk atletikudøver
 Steen Andersen (historiker) (født 1962) – dansk forsker ved Rigsarkivet